Exclusive désignenotamment :
 Exclusive, une règle des relations internationales de la papauté appliquée du  ;
 Exclusive, un film américain réalisé par Alexander Hall, sorti en 1937 ;
 Exclusive, un album du chanteur américain Chris Brown sorti en 2007 ;
 Exclusive Records, une compagnie américaine de production de disques.

Voir aussi